Château des Ducs (Argentan)
 Château des ducs de Bar
 Château des Ducs (Mortemart)